Nové Dvory ist der Name folgender Orte in Tschechien.

 Nové Dvory u Dobříše, Gemeinde im Okres Příbram
 Nové Dvory u Doksan, Gemeinde im Okres Litoměřice
 Nové Dvory u Kutné Hory, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Nové Dvory u Velké Losenice, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Nové Dvory, Ortsteil von Bystřany, Okres Teplice
 Nové Dvory, Ortsteil von Červený Újezd u Miličína, Okres Benešov
 Nové Dvory, Ortsteil von Dolní Hořice, Okres Tábor
 Nové Dvory, Ortsteil von Lážovice, Okres Beroun
 Nové Dvory, Ortsteil von Lipník nad Bečvou, Okres Přerov
 Nové Dvory, Ortsteil von Lomnice nad Popelkou, Okres Semily
 Nové Dvory, Ortsteil von Miličín, Okres Benešov
 Nové Dvory, Ortsteil von Močerady, Okres Domažlice
 Nové Dvory, Ortsteil von Opařany, Okres Tábor
 Nové Dvory, Ortsteil von Polná, Okres Jihlava
 Nové Dvory, Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Benešov
 Nové Dvory, Ortsteil von Staré Hobzí, Okres Jindřichův Hradec
 Nové Dvory, Ortsteil von Třebíč, Okres Třebíč

Siehe auch:
 Nowe Dwory